Никола́й Гера́симов:
 Герасимов, Николай Васильевич (1897—1980) — врач-хирург.
 Герасимов, Николай Павлович (1898—1952) — геолог, нефтяник, профессор.
 Герасимов, Николай Семёнович (1911—1960) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Герасимов, Николай Николаевич (1956—2018) — геолог, министр промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми.